Сборная Германии по пляжному футболу — национальная команда, которая представляет Германию на международных состязаниях по пляжному футболу.

Достижения 
Евролига, Суперфинал
  Победитель: 1998

Состав 
''Состав на отбор на Всемирные пляжные игры 2019.

 
 

Тренер:  Маттео Маруччи

Примечания

Ссылки 

Германия
Пляжный футбол в Германии
Пляжный футбол